Лозик () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лозик, Валерий Викторович (род. 1967) — советский пловец, бронзовый призёр Олимпийских игр 1988.
 Лозик, Ричард (род. 1943) — американский молекулярный биолог.